

Geografia
 Monte Meeks – montagna antartica

Persone
 Gregory Meeks – politico e avvocato statunitense
 Jeremy Meeks – ex criminale e modello statunitense
 Jodie Meeks – ex cestista statunitense
 Jonathan Meeks – giocatore di football americano statunitense
 Kennedy Meeks – cestista statunitense
 Mariannette Miller-Meeks – politica statunitense
 Michael Meeks – ex cestista e allenatore di pallacanestro tedesco naturalizzato canadese